Моско́вская площадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Московская площадь — площадь в Санкт-Петербурге.
 Московская площадь — площадь в Симферополе.
 Московская площадь — площадь в Кемерове.
 Московская площадь — исчезнувшая площадь в Саратове.
 Московская площадь — прежнее (1965—1968) название площади Московские Ворота в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге).

Украина 
 Московская площадь — прежнее (1968—2016) название Демиевской площади в Киеве.

Венгрия 
 Московская площадь — прежнее (1951—2011) название площади Кальмана Селля в Будапеште.

См. также 
 Московская улица
 Московский проспект
 Московский мост
 Московское шоссе
 Площадь Москвы (Иерусалим)
 Площадь Московские Ворота

Площади, названные в честь городов